

Стоянув — село в гміні Пенськ Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стоянув — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Див. також 
 Стоянів
 Стоянов